Band of Brothers (boek), een boek van Stephen Ambrose
Band of Brothers (televisieserie), een televisieserie gebaseerd op het boek
Een gedeelte uit de toespraak van Henry V van Engeland in William Shakespeare's Hendrik V; Act IV, Scène 3:
We few, we happy few, we band of brothers; for he to-day that sheds his blood with me shall be my brother; be he ne'er so vile this day shall gentle his condition: and gentlemen in England, now a-bed shall think themselves accurs'd they were not here, and hold their manhoods cheap whiles any speaks that fought with us upon Saint Crispin's day.